Il singolare  dello  Svijany Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jiří Veselý ha battuto in finale Federico Delbonis 6–7(2-7), 7–6(9–7), 6-4.

Teste di serie

  Federico Delbonis (finale)
  Jiří Veselý (Campione)
  Rubén Ramírez Hidalgo (Secondo turno, ritiro)
  Blaž Kavčič (semifinali)

  Oleksandr Nedovjesov (secondo turno)
  Thomas Fabbiano (quarti di finale)
  Jan Mertl (quarti di finale)
  Björn Phau (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Svijany Open 2013
ATP Challenger Tour 2013